Дален (нем. Dahlen; фр. Dalhain) — многозначный термин.

Топонимы 
 Дален (Альтмарк) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Дален (Мозель) — коммуна во французском департаменте Мозель.
 Дален (Саксония) — город в Германии, в земле Саксония.

Фамилия 
 Дален, Корнелис ван (1838—1664) — голландский рисовальщик и гравёр.
 Дален, Нильс Густав (1869—1937) — шведский изобретатель, лауреат Нобелевской премии по физике (1912).